Рудольф Хайнц Позе (; 10 апреля 1905, Кёнигсберг — 13 ноября 1975, Дрезден) — немецкий физик-ядерщик.

Один из пионеров в области ядерных исследований, после окончания Второй Мировой войны был захвачен и добровольно-принудительно под присмотром НКВД начал работать в СССР, возглавив вновь организованную в 1946 году лабораторию (ныне Физико-энергетический институт) в Обнинске. В 1950 году переведен на работу в Сухуми, в 1957 году — в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Вернулся в ГДР в 1959 году, где возглавил институт ядерной физики в Дрезденском техническом университете.

Образование 
Рудольф Хайнц Позе родился 10 апреля 1905 года в Кёнигсберге.

Изучал физику, математику и химию в университете Кёнигсберга, в Людвиг-Максимилиан университете Мюнхена, в Гёттингенском университете, в Университете Галле. В 1928 году в Галле защитил докторскую диссертацию под руководством Нобелевского лауреата проф. Густава Герца.

Научная карьера 
1928—1934 годы — ассистент проф. физики Герхарда Хоффмана (Gerhard Hoffmann, занимается пионерскими исследованиями в области ядерных реакций, изучая ядерные превращения алюминия при облучении альфа-частицами. Им был впервые показано наличие дискретных энергетических уровней в ядрах, а также описан эффект резонансной трансформации в ядерных процессах. В 1934 году он получает контракт на преподавание атомной физики, продолжает работы по ядерным реакциям на «лёгких» ядрах, в 1939 году получает место адъюнкт-профессора в Галле.

Деятельность в период Второй мировой войны

Организации 
В ноябре 1933 году вступает в штурмовые отряды (СА), 1 мая 1937 принят в партию НСДАП.

Работа в СССР 
По окончании Второй мировой войны Хайнц Позе был арестован НКВД и добровольно-принудительно под присмотром НКВД начал работать в СССР. Из воспоминаний переводчика с немецкого на объекте «В»:

18 февраля 1946 года из Германии была вывезена семья профессора Хайнца Позе — жена Луиза и пятеро детей (два сына и три дочери, младшей из которых, Зигрид, было всего три или четыре года) и поселена на даче бывшего наркома Ягоды. Дача находилась рядом с посёлком Озёры Одинцовского района. Отсюда 5 марта 1946 года профессор Позе выезжал в командировку в Германию, где вместе с генералом Кравченко и майором Качкачяном проводил поиск и подбор специалистов, оборудования и расходных материалов для создаваемого научно-исследовательского центра по ядерным вопросам.

Вернувшись в Москву 17 августа, профессор Позе 20 августа перевез свою семью с этой дачи на объект «В». В конце августа и в сентябре 1946 году на объект была доставлена первая группа немецких ученых и специалистов, подобранных лично Х. Позе во время своей командировки. Вскоре на станцию Обнинское стали приходить эшелоны с имуществом этих переселенцев, с материалами и оборудованием для работы объекта. Разгрузкой этих эшелонов и занимались мы, офицеры и служащие штаба объекта.

Заодно с его помощью было вывезено необходимое оборудование различного типа с заводов АЕГ, фирмы Шотт Йена и фирмы Мансфельд, находящихся советской оккупационной зоне.

Среди прибывших были учёные-физики: Карл-Фридрих Вайсс, Эрнст Рексер, Вернер Чулиус, Хельмут Шефферс, Ханс-Юрген фон Эрцен, Карл Ренкер, Вольфганг Буркхардт и другие. Было организовано 8 лабораторий:
 Хайнца Позе — по ядерным процессам;
 Вернера Чулиуса (Werner Czulius) — по ядерным реакторам;
 Вальтера Германна (Walter Herrmann) — по изучению отдельных проблем ядерного распада;
 Вестмайера (Westmayer) — по систематике ядерных реакций;
 проф. Карл-Фридрих Вайсс (Carl Friedrich Weiss) — по изучению искусственной радиоактивности;
 Шмидта (Schmidt) — по развитию методологии ядерных измерений;
 проф. Эрнста Рексера (Ernst Rexer) — по прикладной ядерной физике;
 Ганса Юргена фон Эрцен (Hans Jürgen von Oertzen) — по изучению циклотрона и проблемы высоких напряжений.
После первого успешного испытания взрыва атомной бомбы в 1949 году они были фактически почти отстранены от дальнейших исследований.

Из Постановления СМ СССР № 2857-1145cc/ от 1 июля 1950 года «О работе научно-исследовательских институтов Первого главного управления при Совете Министров СССР»

II. О работе Лаборатории «В»

5. Назначить директором Лаборатории «В» доктора физико-математических наук Блохинцева Д. И.

6. Возложить на Лабораторию «В»:

а) разработку для энергетической установки, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 16 мая с.г., конструкции высокотемпературного кристаллизатора на увлажненном олове с окисью алюминия в качестве тормозного устройства5 и расплавленным металлом или неоном в качестве охладителя.
(Основные исполнители: проф. Лейпунский, проф. Позе, инж. Шолкович, доктор Чулиус);

б) изучение новых материалов для кристаллизаторов:
изучение алюминия и окиси алюминия в качестве тормозного устройства;
изучение сплавов олова с другими металлами для изготовления тепловыделяющих элементов;
подбор и испытание жидких металлов и сплавов для охлаждения кристаллизаторов, а также подбор коррозионно-устойчивых по отношению к ним материалов.
(Основные исполнители: доктор Виртц, инж. Тиме, доктор Рексер, доктор Крюгер, доктор Барони);

в) исследования возможности расширенного воспроизводства специальных веществ, в том числе выполнение теоретических и экспериментальных работ, связанных с разработкой кристаллизаторов на быстрых и промежуточных нулевых точках6.
(Основные исполнители: проф. Лейпунский, проф. Блохинцев);

г) разработку новых типов электронной аппаратуры для ядерных исследований.
(Основные исполнители: доктор Шинтельмейстер, инж. Шмидт).

C 1957 года по 1959 работал в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне.

Возвращение в Германию 
По возвращении в Германию (ГДР) в 1959 году возглавил институт ядерной физики в Дрезденском техническом университете.

Семья 
Жена — Луиза Артуровна Позе (род 17.08.1908, умерла 28.03.2000).

Пять детей — Герлинд, Рудольф, Бербель, Дитрих и Зигрид.

Сын — Рудольф Гейнцевич Позе (род. 25.08.1934) — физик-ядерщик.

Награды 
 1943 — Крест Военных заслуг (Германия) 2-й степени

Внутренние сообщения 

 F. Berkei, W. Borrmann, W. Czulius, Kurt Diebner, Georg Hartwig, K. H. Höcker, W. Herrmann, H. Pose, Ernst Rexer, Bericht über einen Würfelversuch mit Uranoxyd und Paraffin (dated before 26 November 1942). G-125.
 Heinz Pose, Ernst Rexer, Versuche mit verschiedenen geometrischen Anordnungen von Uranoxyd und Paraffin (12 October 1943). G-240.

Избранные публикации 
 Heinz Pose Experimentelle Untersuchungen über die Diffusion langsamer Elektronen in Edelgasen Zeitschrift für Physik, Volume 52, Issue 5-6, 428—447 (1929)
 Heinz Pose Messung einzelner Korpuskularstrahlen bei Anwesenheit intensiver Gamma — Strahlen, Zschr. Physik Volume 102, Numbers 5 & 6, 379—407 (1936)
 Rudolph H. Pose, Воспоминания об Обнинске, в книге: «Наука и общество: История советского атомного проекта (40-е — 50-е годы)», Международный симпозиум ИСАП-96, Дубна, 14-18 мая 1996 года / Гл. ред. Е. П. Велихов. — М.: «ИздАТ», Том 2. 1999.
 Heinz Pose, Einführung in die Physik des Atomkerns, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1971.

См. также 
 Трофейные ученые (Военнопленные)

Примечания

Ссылки 
 И. Ф. Кружко, На объекте «В», Издательский центр Клуба «ИСТОК» ; Истра 2004.
 Т. Ларина, Объект «В», Атомный проект.
 Heinz Pose, Catalogus Professorum Halensis.
 Oleynikov, Pavel V., German Scientists in the Soviet Atomic Project, The Nonproliferation Review Volume 7, Number 2, 1 — 30, (2000). The author has been a group leader at the Institute of Technical Physics of the Russian Federal Nuclear Center in Snezhinsk (Chelyabinsk-70).
 Seeliger, Dieter Der Schöpfer des Labors «W» hätte Jubiläum, «Dresdner Universitäts Journal», 5 April 2005, S. 11.
 Walker, Mark, German National Socialism and the Quest for Nuclear Power 1939—1949, Cambridge, 1993. ISBN 0-521-43804-7.
 Hentschel, Klaus (editor), Ann M. Hentschel (editorial assistant and translator), Physics and National Socialism: An Anthology of Primary Sources, Birkhäuser, 1996. ISBN 0-8176-5312-0.
 Maddrell, Paul, Spying on Science: Western Intelligence in Divided Germany 1945—1961, Oxford, 2006. ISBN 0-19-926750-2.

Физики Германии
Сотрудники Физико-энергетического института
Участники советского атомного проекта
Члены СА
Члены НСДАП
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Дрезденского технического университета
Похороненные в Дрездене